Tepia Mentuhotep, o Mentuhotep I, gobernante del nomo Uaset (Tebas), de c. 2150-2130 a. C., es considerado el primer faraón de la dinastía XI de Egipto. 

En la Sala de antepasados de Karnak Mentuhothep es mencionado como sucesor de Intef, hijo de Iku y predecesor de Intef I. 

En el templo de Montu en Tod existe un relieve en el que se representa a Mentuhotep con Intef II e Intef III elevando ofrendas al dios Montu. 

Es el primero de los mandatarios tebanos que figura como faraón.

Guerreó contra los gobernantes de Heracleópolis de la dinastía X. Reunificó bajo su mando la región de Tebas y expandió su territorio desde Tebas hasta Dendera dominando desde el nomo IV al VI del Alto Egipto.

Titulatura 

Faraones
Dinastía XI
Antiguos egipcios del siglo XXII a. C.